Turturro è un cognome di origine italiana che può riferirsi a:
Aida Turturro, attrice statunitense (n. 1962)
John Turturro, attore, regista e sceneggiatore statunitense (n. 1957)
Nicholas Turturro, attore statunitense (n. 1962)